Салта:
 Салта — село, Гунибский район Дагестана.
 Салта, Том — американский композитор.

См. также 
 Сальта (значения)